De Horn (eiland), voormalig eiland in het IJ bij Amsterdam
De Horn (Het Hogeland), buurtschap in de provincie Groningen
Horn (Stede Broec), buurtschap in de provincie Noord-Holland, soms ook 'De Horn' genoemd